Cana (Virginia)
Cana (Roccalbegna)